Mike Newell (regisseur), een filmregisseur
 Mike Newell (voetballer), een voormalig Brits profvoetballer